A INTZ, conhecida anteriormente como INTZ e-Sports, é uma organização brasileira de multijogos fundada em junho de 2014. Possuem equipes no Campeonato Brasileiro de League of Legends e entre demais jogos como Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, Clash of Clans, Clash Royale, Free Fire, PUBG Mobile, Fortnite, Brawl Stars, FIFA, Call of Duty: Mobile e League of Legends: Wild Rift. Em 2021, a Riot Games colocou o CBLOL em modo franquias e o Circuito Desafiante não terá mais. Em 5 setembro de 2020, a INTZ venceu a paiN Gaming (paINTZ, como abreviam) por 3x1 na final do CBLOL em 2020, se tornando a organização brasileira a ter mais títulos conquistados no cenário competitivo atualmente, com 5 no total.

A INTZ foi escolhido pela Esports BAR (The World’s eSports Business Arena), que é o maior fórum de esportes eletrônicos do mundo, como uma das 8 melhores organizações do mundo em engajamento com a comunidade, ao lado de times como Cloud9, FaZe Clan, Fnatic, 100 Thieves, Invictus Gaming, Team Vitality e Excelsior. A premiação The Game Shakers ocorreu nos dias 12 a 14 de fevereiro de 2019 em Cannes, na França.

História 
Fundado no Brás (bairro de São Paulo), na capital a INTZ foi criada em 20 junho de 2014 por Rogério “Formiga” e Lucas “S1m0n”, através do conselho do Luan. A ideia desde o princípio não era só ser um time de League of Legends, mas sim um "clube de esportes eletrônicos". Luan, filho de Rogério, não só mostrou como o jogo funcionava, más também a parte comercial por trás do jogo League of Legends. Após dois meses de estudos, Formiga e S1m0n decidiram inaugurar a organização.

Em pouco tempo se tornou um dos principais clubes de esportes eletrônicos da América do Sul e presença constante nas principais modalidades no Brasil e no mundo. Seu Centro de Treinamento (GamingHouse), localizado em São Paulo, é o maior da América Latina e conta com uma estrutura completa para o desenvolvimento das equipes e também espaços para geração de conteúdo, relacionamento (parceiros, torcida, imprensa e reuniões), atendimento médico e equipes administrativas. Ao todo são mais de 100 profissionais, sendo 70 atletas.

(INTZ vem de Intrepidez, que significa: destemido, corajoso, ousado; Aquele que não tem medo, valente... intrépido!)

Formação de talentos 
O clube mais intrépido do mundo também é conhecido como um grande formador de atletas profissionais de League of Legends e outras modalidades. No caso do League of Legends, foram mais de 30 atletas que passaram pelo clube e hoje estão jogando na 1ª e 2ª divisão de League of Legends, o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Além disso, o INTZ é conhecido por ter colocado 3 equipes na elite da modalidade: INTZ Red, INTZ Genesis e INTZ Redemption que hoje são, respectivamente, RED Canids, Team One e Redemption eSports de Porto Alegre.

League of Legends

História

2014 
Contando com uma lineup no League of Legends com os jogadores (W0lv, Jockster, Fire, MicaO e Eryon) que jogavam pela "Team United". Começaram sua história com a INTZ participando da Regional Brasileira de 2014, que contava com 4 times do CBLOL e 4 que venceram a classificatória online (A INTZ foi um desses times), mas acabaram sendo eliminados logo na primeira série após perder por 2 a 0 para a paiN Gaming, campeã brasileira na época e mais tarde, vice-campeã do regional.

2015 
No ano de 2015, a INTZ participou do primeiro split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), o qual logo em seu primeiro ano participando, já sagrou-se campeão invicto com 5 vitórias e 2 empates na fase de grupos e 2 vitórias por 3 a 0 na semi-final contra a paiN Gaming e na final contra a favorita Keyd Stars, no Centro de Convenções em Florianópolis (SC). Além disso conseguiu classificar a sua segunda line up "INTZ Red" para o 2º Split do CBLOL de 2015, após ganharem o Circuito Desafiante. Com o título do 1º Split do CBLoL de 2015, a INTZ garantiu sua vaga no International Wildcard Invitational, que foi realizado entre 21 e 24 de abril em Istambul, na Turquia e que daria ao campeão uma vaga para o Mid-Season Invitational. A INTZ conseguiu se garantir nos playoffs em 3º lugar na fase de grupos, com 4 vitórias e 2 derrotas, e sendo o único time que conseguiu vencer da líder, vice-campeã tailandesa, Bangkok Titans. Nos playoffs, a INTZ bateu a Hard Random, representante da Comunidade dos Estados Independentes por 3 a 1 e foi a final, onde ganhou a primeira partida, más perdeu as três seguintes e a Beşiktaş, representante da Turquia e anfitrião do torneio, ficou com o título e a vaga para o MSI 2015. No 2º Split do CBLoL de 2015, a INTZ novamente terminou a fase de grupos em 1º lugar com 6 vitórias e apenas uma derrota, nos playoffs, venceu a g3nerationX por 3 a 1 e foi para a final pela segunda vez consecutiva contra a paiN Gaming, realizada no Allianz Parque, mas acabou sofrendo sua primeira derrota em md5 após tomar um 3 a 0 e sair vice-campeã. Sua segunda line up, INTZ Red, saiu da fase de grupos com uma vitória, quatro empates e uma derrota, e acabou perdendo para a paiN nas quartas de finais e terminou como 6ª colocada. Em 2015, pela primeira (e única) vez, tivemos o CBLoL Pós-Temporada, no qual participariam os mesmos times do 2º Split, porém a Big Gods acabou ficando com uma vaga, após a campeã, paiN Gaming, se recusar a participar. A equipe da INTZ se sagrou campeã após vencer a Big Gods por 2 a 1 nas quartas-de-final, a CNB por 2 a 0 na semi-final e a Kabum Orange por 3 a 0 na final, ao lado da paiN Gaming. No final de dezembro de 2015, após sua segunda line up "INTZ Red" que tinha terminado em 6º no CBLoL se sagrar campeã da série de promoção garantindo sua vaga para o 1º Split do CBLoL de 2016, a INTZ vende a INTZ Red (Que acabou virando Red Canids) após anúncio da Riot Games informando que nenhuma organização poderia ter mais de uma equipe no Campeonato brasileiro de League of Legends (CBLoL).

2016 
Em 2016, a INTZ terminou em segundo lugar, com 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota no 1º Split do CBLoL, se classificando automaticamente para as semi-finais do campeonato, onde bateu a Operation Kino por 3 a 1 e sagrou-se campeã invicta novamente após derrotar a Keyd Stars, por 3 a 0, nos estúdios da Riot Games, em São Paulo, tornando-se bicampeã e garantindo novamente a vaga para o International Wildcard Invitational, que aconteceu na Cidade do México, entre 16 e 23 de abril de 2016, disputando novamente por uma vaga para o Mid-Season Invitational. A equipe da INTZ terminou a fase de grupos em 3º lugar novamente com 5 vitórias e 2 derrotas, e acabou caindo nas semi-finais para a Hard Random com uma derrota de 3 a 0, e voltando sem conseguir nenhuma vitória sobre a representante da Comunidade dos Estados Independentes, que venceram os intrépidos também na fase de grupos. Após mais uma derrota no cenário internacional de LoL, a INTZ voltou para o país sendo fortemente criticado por dominar no país e não conseguir ser campeã fora em nenhuma das duas vezes que participou, pois o time brasileiro sempre foi o favorito na competição devido ao histórico que temos, em 2014 e 2015. O clube estava disposto a mudar esse pensamento dos torcedores, terminaram novamente em segundo lugar, com 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota no 2º Split, e ganharam da paiN Gaming por 3 a 2 nas semi-finais, e de 3 a 1 da CNB na final, realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, garantindo assim seu título de tricampeão brasileiro, sendo bicampeão seguido e invicto em todos os campeonatos nacionais com essa line up, que ficou conhecida por ser a única que nunca perdeu em solo nacional e ganhou tudo enquanto estava junto (Yang, Revolta, Tockers, MicaO e Jockster), vale lembrar que o Revolta, caçador dessa line up, jogou pela Keyd a etapa em que a INTZ foi vice-campeão e não era do time durante o primeiro regional disputado, no qual o caçador era o Djokovic. Com o título do 2º Split, a INTZ garantiu a vaga para o International Wildcard Qualifier, primeiro campeonato internacional de LoL realizado no Brasil, que dava aos dois melhores colocados, uma vaga para o Campeonato Mundial de League of Legends, a INTZ terminou a fase de grupos em 2º lugar, com 5 vitórias e 2 derrotas, e garantiu a vaga para participar de uma das finais que levaria o vencedor para o mundial, onde venceu a Dark Passage por 3 a 2, na Ópera de Arame, em Curitiba, conseguindo assim sua primeira conquista em cenário internacional. A INTZ caiu no grupo da EDward Gaming (Campeã na liga da China), ahq e-Sports Club (Campeã na liga Taiwan) e H2k-Gaming (3º Colocado EU LCS), a equipe da INTZ veio querendo surpreender a todos, e conseguiram, logo em sua primeira partida derrotaram a campeã chinesa, e uma das favoritas ao título, de forma tão clara que acabou chocando o mundo, más infelizmente foi só isso, os times se prepararam bem mais e neutralizaram todos os pontos fortes da INTZ nos jogos seguintes e terminaram o mundial em último lugar do seu grupo com 1 vitória e 5 derrotas e terminar o mundial na posição "13º - 16º", igualando a campanha da KaBuM! em 2014 e atrás da campanha da paiN (2-4), em 2015. Após o mundial, o INTZ foi convidado a participar da Intel Extreme Masters Season 11, realizado em Oakland, Estados Unidos. INTZ ganhou a classificatória para o evento principal após derrotar a Kaos Latin Gamers por 2 a 0 e a Chiefs por 2 a 1. No evento principal, acabou sendo eliminada pela Unicorns of Love (4ª colocada na EU LCS e mais tarde, campeão do IEM Oakland). No dia 5 de dezembro, a INTZ compra a Team Genesis, garantindo um time no Circuito Desafiante de 2017.

2017 
O ano de 2017 foi marcado como o ano em que a line up da INTZ, que estava invicta no país, se desfez completamente, começou com a saída de Abaxial, coach da INTZ e tetracampeão brasileiro, em outubro de 2016, seguido de Revolta e Yang para a Vivo Keyd em novembro e pouco depois, em dezembro, com o anúncio que o midlaner Tockers foi para o time da Red Canids, a INTZ contratou Ayel, Turtle e Envy, que eram até então jogadores desconhecidos e/ou jogadores que tiveram passagens ruins e apagadas em outros clubes e decidiu apostar em sua comissão técnica para transformar um time desacreditado em um time campeão. O 1º Split da INTZ foi surpreendente para todos, pois a INTZ acabou o Split como líder do campeonato com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, porém o time acabou caindo nas semi-finais após perderem de 3 a 1 para a Vivo Keyd, terminando o campeonato com a "3ª - 4ª" colocação. Sua segunda line "INTZ Genesis" se classificou parou o CBLoL 2017 2º Split após vencerem a Operation Kino por 3 a 2, e vendeu sua o time para a Team OneSports, trazendo Verto, Shini e Marf para sua line principal como reservas. No 2º Split a INTZ repetiu o feito do 1º Split e terminou como líder com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mas caiu novamente na semi-final após uma derrota por 3 a 1 para a paiN Gaming, fazendo de 2017 o primeiro ano sem títulos oficiais desde que entraram no CBLoL. Em 6 de Setembro, Peter Dun, coach da INTZ e um dos responsáveis pela campanha da INTZ em 2016, anuncia sua saída do time. No dia 10 de Outubro, micaO e Jockster, únicos jogadores restantes da line up que conquistou tudo pela INTZ, anunciam a saída do time e se juntam a Vivo Keyd, que contratou Tockers da Red Canids e reconstruiu a line up vitoriosa da INTZ. Ziriguidun, que era da Vivo Keyd entra na INTZ no lugar de Jockster e Absolut, atual campeão brasileiro com a Team oNe, entra como ADCarry no lugar de micaO, fechando a line para 2018. Turtle anuncia sua ida para a CNB em dezembro, deixando Shini como Jungler titular da equipe. Ainda no final de 2017, a INTZ participou da Superliga ABCDE, primeira com a line up de 2018 e se sagrou campeã após ganhar de 3 a 0 da ProGaming, fechando o ano com um título de expressão.

2018 
O ano de 2018 foi o ano menos produtivo dos intrépidos, terminando o 1º e o 2º Split em 6º lugar, não conseguindo se classificar para os playoffs e tendo que jogar a série de promoção para se manter no CBLoL, derrotando a Pró Gaming por 2 a 0 na série que definiu sua permanência para o 2º split e depois derrotando a Pain Gaming por 3 a 0, se mantendo no CBLoL para o 1º split de 2019 e mantendo a Pain no circuito desafiante. No final de 2018, o time da INTZ foi bicampeão da Superliga ABCDE, vencendo a Pain Gaming por 3 a 2 em um jogo disputado e fechando o ano novamente com mais um título.

2019 
Em 2019, durante o 1º Split do CBLoL, a INTZ terminou a fase regular em 2º lugar com 13 vitórias e 8 derrotas, perdendo 3 partidas para o primeiro colocado (Flamengo), 2 para a Vivo Keyd, 2 para a Uppercut e uma para a Redemption. A INTZ é a única e a primeira equipe da história do CBLoL a usar os 10 jogadores inscritos.
vNa semifinal enfrentou a Redemption e após cinco partidas apertadas, a INTZ venceu por 3 a 2 e avançou para a final do CBLoL. A INTZ mesmo sendo tricampeão chegou desacreditado na final, devido ao seu oponente, Flamengo, ter feito a melhor campanha da história do CBLoL, terminando a fase regular com 23 vitórias e 1 derrota e mais um sólido 3 a 0 na CNB nas semifinais, inclusive passando o recorde da INTZ de jogos invictos no campeonato. Mesmo desacreditado, a INTZ derrotou o favorito Flamengo por 3 a 2, com destaque para atuação de seu MidLaner, Envy, e se sagrou tetracampeã brasileira de League of Legends e se consagrando como o time que mais possui títulos do CBLoL. Com a vitoria no 1º Split do CBLoL 2019, a INTZ conquistou a vaga brasileira no Mid-Season Invitational, mas com apenas 1 vitória em 6 jogos ficou na fase de entrada, terminando em 13º lugar no geral.

2020

Em 2020 a INTZ apostou em alguns reforços com a contratação do chinês "Tianci" no top e "Hauz" no mid, mas começaram o 1° split tropeçando perdendo jogos importantes, terminando com apenas 8 vitórias e 13 derrotas ficando apenas a 1 passo para o Circuito Desafiante já que a Redemption tinha sido rebaixada direta por ter permanecido em último lugar. Porém foram para a série de promoção jogar contra a Team One, começaram perdendo de 2x1 más conseguiram virar e venceram por 3x2 permanecendo na elite do CBLOL. Em 25 de Maio de 2020 em uma live realizada pelo CEO da INTZ Lucas Almeida, a base da equipe, formada por Tay, Shini, Envy, Micao e Redbert continuará. Além disso, a equipe contratou o topo Yupps e o meio Hanor para compor a equipe. Yupps, irmão do caçador da PRG Yampi, é novo no cenário e passou por breves períodos nas equipes bases da CNB. Já Hanor jogou a Superliga pela OPK e também o Relegation do Circuito Desafiante contra a RED Canids pela Underrated.

Jogadores como o atirador Mills e o suporte Jockster ainda estão em negociações, então a organização revelará detalhes no futuro. Zuao e Blacky não continuarão no time. Tianci continua com contrato com a equipe, mas deseja voltar à China, porém pela situação do coronavírus (COVID-19), não conseguiu voltar ao seu país natal. Já Hauz foi emprestado para a Falkol.

Para o 2º split, a INTZ manteve a base da equipe, formada por Tay, Shini, Envy, Micao e Redbert. Jockster que estava como suporte decide tomar um rumo diferente no time e passou a ser o treinador estratégico do time. Durante a fase de grupos, os intrépidos conquistaram 12 vitórias e perderam apenas 9 jogos, ficando assim com a 2ª colocação, atrás apenas da PaiN Gaming, equipe que derrotou os intrépidos 3 vezes durante a fase de grupos, ou seja, um terço das derrotas da INTZ foram para a equipe da PaiN. Nos Playoffs, a equipe enfrentou a KabuM e após 5 jogos conseguiu cravar o 3x2 e se garantir na final do 2º split, valendo a vaga para o mundial. Na final, os intrépidos tiveram pelo frente o seu maior algoz durante a fase de grupos, a equipe da PaiN Gaming, ao contrário dos jogos pela fase de grupos, a INTZ mostrou que havia adquirido bastante conhecimento sobre seu adversário e ganhou de forma tranquila por 3x1, se tornando o primeiro time pentacampeão do CBLOL e o segundo time a representar o Brasil 2 vezes no campeonato mundial.

2021 
A INTZ, que apostou em mudanças para o CBLOL 2021, com a adição de Bruno Augusto "Hauz" Felberge, na rota do topo e Matheus "Professor" Massoli Leirião, como suporte, não se encontrou em Summoner's Rift. Durante o campeonato, os dois novos jogadores foram substituídos por Arthur "SkB" Cruz e Lucas "Redentor" Ferreira Melo, vindos do CBLOL Academy. Com as mudanças, a equipe apresentou um melhor desempenho, mas não o suficiente para se classificar para os playoffs. No sábado (24), a INTZ perdeu para a KaBuM! e-Sports em uma disputa direta pela vaga na próxima fase. Mesmo com um bom início de jogo, Micael "micaO" Rodrigues e companhia não conseguiram segurar o ímpeto dos ninjas. Já no domingo (25), o time já desclassificado perdeu para a paiN Gaming, no maior clássico do LoL nacional.

2022 
Depois de um ano turbulento e repleto de maus resultados, a INTZ reformulou completamente o seu elenco de League of Legends e manteve apenas o veterano micaO para ser o capitão dessa nova leva de jogadores que chegaram. Em 2021, os Intrépidos tentaram ousar e levar mais a fundo o formato de sucesso que sempre deu certo para a organização: transformar jogadores renegados em grandes nomes no cenário, como foi com Tay e Shini, por exemplo. Mas essa tática não deu certo. Em nenhuma das etapas a equipe alcançou os playoffs, tanto no Academy quanto no CBLOL, e isso acendeu a luz vermelha. Para o CBLOL 2022, o foco da INTZ é retornar com a mentalidade vencedora que os fez o time que tem mais títulos do CBLOL. É bem verdade que a janela de transferências começou complicada para os Intrépidos, com jogadores extremamente receosos de se juntarem à organização, e por isso a equipe foi um dos times que mais teve nomes ventilados e sondados no mercado. Porém, tudo mudou com a chegada de Abaxial, que será o pilar da INTZ nesta nova etapa, assim como foi há anos quando venceu dois títulos com a tag. As contratações passaram pelas suas mãos, desde indicações e até conversas com os jogadores sondados pela equipe.

Muito por isso, tivemos as apostas em Tyrin e Kick, ex-jogadores da FURIA. Além disso, a chegada de Yampi é um ponto muito positivo para o time, afinal, ele é um dos melhores da sua posição e vem de desempenhos muito bons nas últimas temporadas, podendo ser a experiência para a parte superior do mapa que é completada por dois jogadores novatos. Por fim, a chegada de Decoy é o movimento ousado da INTZ para a temporada. O neo-zelandês chegou aos Intrépidos após diversos nomes especulados para a posição. A INTZ teve, no 1º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) de 2022, a sua pior campanha na história do torneio, superando os recordes negativos obtidos no ano passado. Depois de começar a temporada em clima de resgate do espírito vitorioso da equipe, inclusive trazendo de volta o treinador norte-americano Alexander "Abaxial", tricampeão em 2015 e 2016 pela organização, a INTZ terminou o 1º Split com só três vitórias em 18 partidas disputadas. Pentacampeã do CBLOL, a INTZ chegou à temporada 2022 buscando apagar as péssimas campanhas do ano passado. No 1º Split do CBLOL 2021, a organização, com outro elenco, que só tinha o atirador Micael "micaO" da line-up atual, obteve a 7ª colocação, com seis vitórias e 12 derrotas. No 2º Split, a performance piorou, com o 8º lugar e cinco resultados positivos e 13 negativos.

Elencos atuais

League Of Legends 

Equipe principal (2023)

Equipe LOL Academy

Counter-Strike: Global Offensive 
Equipe principal (2023)

Hearthstone

Rainbow Six Siege

Clash of Clans

PUBG Mobile

Free Fire

Valorant 

INTZ Angels (Equipe Feminina) Dissolvido: 04/05/2021 (término de contrato das jogadoras).

Títulos

League of Legends 
2014
 Campeão Circuito Game7 (Torneio organizado pela Gamewize)
 Campeão Xtreme League Of Legends (Edição Especial) 
2015
 Campeão CBLoL 1º Temporada
 Campeão CBLoL Pós Temporada
 Campeão Circuito Desafiante 2º Temporada [INTZ Red]
 Campeão XMA MEGA ARENA São Paulo 2015
 Campeão Brasil Mega Arena São Paulo 2015
 Campeão Xtreme League #5
2016
 Campeão CBLoL 1º Temporada
 Campeão CBLoL 2º Temporada
 Campeão International Wildcard Qualifier (IWCQ)
 Campeão Brasil Mega Arena Rio 2016
 Campeão Desafio dos Invocadores (Showmatch)
2017
 Campeão Superliga ABCDE
 Campeão Challenge Of The Gods (Showmatch)
2018
 Campeão Superliga ABCDE
2019
Campeão CBLoL 1º Temporada
Campeão DreamHack Rio 2019 (Showmatch)
2020
Campeão CBLoL 2º Temporada

Counter-Strike: Global Offensive 
2017
 Campeão ESEA Season 26: Open Division - Brazil
 Campeão Liga Profissional Alienware Gamers Club: November 2017
2019
Campeão GirlGamer Esports Festival - São Paulo
2020
Campeão WINNERS League - Season 3 - North America Invite Division

Rainbow Six Siege 
2016
 Campeão Brasil Gaming League
 Campeão Elite Six - Season 3
2021
 Campeão Copa do Brasil - Season 2

Dota 2 
2016
 Campeão Copa de Abertura LBEE

Smite 
2016
 Campeão BGL 2ºSplit

CrossFire 
2016
 Campeão Qualify Global Invitational CrossFire Brasil

Hearthstone 
2018
 Campeão Hearthstone Old Spice Tournament

Rocket League 
2019
 Campeão ESL Brasil Premier League - Season 8

Fortnite 
2019
 Campeão Campeonato Conexão Games

Clash of Clans 
2020
 Campeão CWL Elite - Season 8
 Campeão Rio Cup - 1ª Temporada

Brawl Stars 
2020
 Campeão Rio Cup - 1ª Temporada
 Campeão Brawl Stars Championship 2020 Qualifier August LATAM South
 Campeão OnLy Tournament

PUBG Mobile 
2021
 Campeão Brasil Open (BRO) - 1ª Edição

Valorant 
2021
 Campeão Women’s Community Festival
 Campeão Women’s Community Festival Masters

Referências 
8. INTZ e Histórias de E-Sport. Gugacast.com (Consultado em 27 de agosto de 2018)
Times de esportes eletrônicos do Brasil
Equipes de League of Legends